Miejscowości w USA:
 Hookerton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Greene
Gminy w USA:
 Hookerton (ang. Hookerton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Greene